Индустриальное сельское поселение — муниципальное образование в Кашарском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — посёлок Индустриальный.

Административное устройство 
В состав Индустриального сельского поселения входят:
 посёлок Индустриальный;
 хутор Михайловка;
 посёлок Овражный;
 хутор Сычевка.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Кашарского района